Neue Zeit может означать:

 Die Neue Zeit — марксистский теоретический журнал.
 Neue Zeit (ГДР) — печатный орган ХДС.
 Neue Zeit (СССР) — калининградская газета на немецком языке.